Der Bezirk Dinant ist einer von drei Bezirken (Arrondissements) in der belgischen Provinz Namur. Er umfasst eine Fläche von 1.592,42 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 15 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Dinant

Einzelnachweise 

Dinant